Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Jérôme Golmard e Michael Kohlmann 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)
 Lucas Arnold Ker /  Donald Johnson (primo turno)

 Tomás Carbonell /  Martín García (semifinali)
 Juan Ignacio Carrasco /  Daniel Orsanic (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2000
ATP Tour 2000